Skandalen kan syfta på:

Skandalen (1913) – en svensk film
Skandalen (film, 1989) – en amerikansk/brittisk film
Skandalen (1998) – en amerikansk film